Berglopen (sport), een hardloopdiscipline die zich in de bergen afspeelt
 Berglopen (Limburg), het ronddwalen in ondergrondse kalksteengroeven in Zuid-Limburg